|
|-
|align="right"|

|}

Het WTA-tennistoernooi van Mallorca (officieel Mallorca Open) van 2016 vond plaats van 13 tot en met 19 juni 2016 op het Spaanse eiland Mallorca. Het was de eerste editie van het toernooi. Er werd gespeeld op grasbanen.

Enkelspel 
De als eerste geplaatste Garbiñe Muguruza, die zich had opgeworpen als ambassadeur voor het toernooi, werd al in de eerste ronde uitgeschakeld door Kirsten Flipkens.

Het zesde reekshoofd, Caroline Garcia uit Frankrijk, won het toernooi. Zij versloeg in de finale de ongeplaatste Letse Anastasija Sevastova in twee sets. Het was Garcia's vierde WTA-titel, de tweede van 2016.

De Belgische Kirsten Flipkens bereikte de halve finale – daarin was zij niet opgewassen tegen de latere winnares. Haar landgenote Elise Mertens had zich via het kwalificatietoernooi een plek in de hoofdtabel veroverd – daarin bereikte zij de tweede ronde. De derde Belgische speelster, Alison Van Uytvanck, verloor haar openingspartij.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 

|
|-
|align="right"|

|}
Het eerste reekshoofd, Raquel Atawo en Abigail Spears, werd in de tweede ronde uitgeschakeld door Anna-Lena Friedsam en Laura Siegemund.

Het als vierde geplaatste duo Gabriela Dabrowski en María José Martínez Sánchez won het toernooi. Zij versloegen in de finale het ongeplaatste Duitse koppel Anna-Lena Friedsam en Laura Siegemund in twee sets. Het was hun eerste gezamenlijke titel. De Canadese Dabrowski had daarnaast al twee eerdere dubbelspeltitels met andere partners; de Spaanse Martínez Sánchez zestien.

De Nederlandse Demi Schuurs en Renata Voráčová uit Tsjechië bereikten de halve finale – daarin moesten zij de duimen leggen voor de latere winnaressen.

De Belgische Kirsten Flipkens, via een wildcard tot het toernooi toegelaten, speelde samen met Ana Ivanović (Servië) – zij bereikten eveneens de halve finale, waarin zij nipt verloren van Friedsam / Siegemund. Haar landgenote Elise Mertens en de Zwitserse Viktorija Golubic strandden in de eerste ronde.

Geplaatste teams

Toernooischema

Bron 
  Toernooischema WTA

Mallorca
2016